Die 12. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: 10th FIFA World Youth Championship) fand vom 3. bis zum 24. April 1999 in Nigeria statt. 24 Mannschaften aus sechs Kontinentalverbänden, darunter auch der Titelverteidiger Argentinien und die deutsche Nachwuchsauswahl, nahmen am Turnier teil.

Weltmeister wurde Spanien, das im Finale Japan klar mit 4:0 bezwingen konnte. Als bester Spieler des Turniers wurde der malische Spieler Seydou Keita ausgezeichnet, Torschützenkönig wurde der Spanier Pablo Couñago mit 7 Toren.

Die deutsche Mannschaft schied bereits in der Vorrunde mit nur einem Sieg über Paraguay als Gruppenletzter aus. Teams aus Österreich und der Schweiz konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren.

Spielorte 

Die Weltmeisterschaftsspiele wurden in den folgenden acht Städten ausgetragen:

 Bauchi – Abubarkar-Tafawa-Balewa-Stadion (15.000 Plätze)
 Calabar – U. J. Esuene Stadium (25.000 Plätze)
 Enugu – Nnamdi-Azikiwe-Stadion (22.000 Plätze)
 Ibadan – Liberty Stadium (20.000 Plätze)
 Kaduna – Ahmadou-Bello-Stadion (30.000 Plätze)
 Kano – Sani-Abacha-Stadion (18.000 Plätze)
 Surulere – Surulere Stadium (40.000 Plätze)
 Port Harcourt – Liberation-Stadion (25.000 Plätze)

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Im Vorjahr als U-18 noch Vize-Europameister geworden, begann das DFB-Team mit einem Paukenschlag. Der spätere Gruppensieger Paraguay wurde mit 4:0 bezwungen. Enrico Kern erzielte dabei 3 Tore, verletzte sich jedoch. Nach zwei Niederlagen gegen Nigeria und Costa Rica schied die Mannschaft anschließend jedoch als Gruppenletzter bereits nach der Vorrunde aus. Die Kaderzusammenstellung korrespondierte mit der damaligen Krise des deutschen Fußballs im Nationalmannschaftsbereich. Die wenigsten Spieler waren schon in den ersten Männermannschaften im Kader, geschweige denn Stammspieler (Stammspieler wie Sebastian Deisler, Fabian Ernst, Sebastian Schindzielorz und Markus Pröll erhielten von ihren Vereinen keine Freigabe; Spieler wie Sebastian Kehl (Abitur), Manuel Benthin und Bernd Korzynietz (verletzt) konnten aus anderen Gründen nicht teilnehmen). Immerhin 6 von 18 Spielern kamen von Zweitligavereinen, darunter 3 Vereinen, die zum Saisonende 1998/99 aus der zweiten Liga abstiegen. Auch die weiteren Karrieren der Spieler sprechen Bände. Bis auf Timo Hildebrand schaffte es kein Spieler in die A-Nationalmannschaft. Nur Wessels, Kern, Timm und Mutzel brachten es einigermaßen zu Stammspielern in ihren Vereinen, dabei aber durchweg zwischen 1. und 2. Liga pendelnd. Viele Spieler stießen später zu Vereinen der 2. Liga und des Amateurbereichs, wo sie sich aber nicht immer als Stammspieler etablieren konnten. Tragisch war der Karriereverlauf von Thomas Lechner: kurz vorher noch mit einem Profivertrag beim 1. FC Kaiserslautern ausgestattet, verunglückte er im Jahr 2000 bei einem Motorradunfall tödlich.

 Trainer: Bernd Stöber

Weitere bekannte Spieler des Turniers 
  Argentinien: Esteban Cambiasso, Aldo Duscher, Federico Insúa
  Australien: Mark Bresciano, Jason Culina, Brett Emerton, Vince Grella
  Brasilien: Ronaldinho, Fábio Aurélio, Juan
  England: Ashley Cole, Peter Crouch
  Ghana: Stephen Appiah
  Irland: Robbie Keane, Damien Duff
  Japan: Junichi Inamoto, Naohiro Takahara, Kōji Nakata, Shinji Ono
  Kamerun: Francis Kioyo, Mohamadou Idrissou
  Kroatien: Stipe Pletikosa, Jurica Vranješ, Ivica Banović
  Mali: Mahamadou Diarra, Seydou Keita
  Mexiko: Gerardo Torrado
  Nigeria: Haruna Babangida, Gabriel Melkam
  Paraguay: Roque Santa Cruz
  Sambia: Andrew Sinkala
  Spanien: Gabri, Xavi, Iker Casillas
  USA: Steven Cherundolo, Cory Gibbs, Tim Howard
  Uruguay: Diego Forlán, Diego Pérez

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in 6 Gruppen mit jeweils 4 Teams ausgetragen. Die 6 Gruppenersten und -zweiten sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

|}

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1999 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1999 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA: Teil 1 (PDF; 11,9 MB) – Teil 2 (PDF; 12,6 MB) – Teil 3 (PDF; 14,2 MB)

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Nigeria)
Sportveranstaltung in Surulere
Sportveranstaltung in Kaduna
Sportveranstaltung in Ibadan
Sportveranstaltung in Enugu (Nigeria)
Sportveranstaltung in Bauchi (Stadt)
Sportveranstaltung in Calabar (Stadt)
Sportveranstaltung in Kano
Sport (Port Harcourt)